

Personnes 
 Macbeth est roi d'Écosse de 1040 à 1057.
 Le clan Macbeth est un clan écossais également appelé clan Bethune.

Œuvres

Théâtre 
 Macbeth est une tragédie de William Shakespeare (1623), dont le personnage central est Macbeth.
 Macbeth est une adaptation de cette pièce par le théâtre du Centaure.
 Macbeth est une pièce de théâtre de Robert Lepage.
 Macbeth est une pièce de théâtre de Jean Richepin (1884).
 Macbeth est une adaptation de la pièce de Shakespeare écrite par Heiner Müller en 1971.
 Macbett est une pièce de théâtre d'Eugène Ionesco.

Musique 
 Macbeth est un opéra de Giuseppe Verdi (1847).
Macbeth est une musique de scène de Camille Saint-Saëns (1858)
Macbeth est un opéra  d'Hippolyte André Jean Baptiste Chélard (1827)
 Macbeth est un opéra d'Ernest Bloch (1910).
 Macbeth est un poème symphonique de Richard Strauss.
 Macbeth est un album du groupe slovène Laibach.
 Macbeth est une musique de scène d'Arthur Sullivan (1888).
 Lady M, album de Marc Ducret sorti en 2019, (Illusions).

Cinéma 
 Macbeth, un film muet américain réalisé par James Stuart Blackton en 1908 ;
 Macbeth, un film muet français réalisé par André Calmettes en 1909 ;
 Macbeth, un film muet italien réalisé par Mario Caserini en 1909 ;
 Macbeth, un film muet britannique réalisé par William Barker en 1911 ;
 Macbeth, un film muet allemand réalisé par Arthur Bourchier en 1913 ;
 Macbeth, un film muet français mettant en scène Séverin-Mars et Georgette Leblanc en 1915 ;
 Macbeth, un film muet américain réalisé par John Emerson en 1916 ;
 Macbeth, un film muet britannique réalisé par H. B. Parkinson en 1922 ;
 Macbeth, un film américain réalisé par Orson Welles en 1948 ;
 Macbeth, un film américano-britannique réalisé par Roman Polanski en 1971 ;
 Macbeth, un film hongrois réalisé par Béla Tarr en 1982 ;
 Macbeth, un film français réalisé par Claude d'Anna en 1987 ;
 Macbeth, un film britannique réalisé par Michael Bogdanov en 1997 ;
 Macbeth, un film australien réalisé par Geoffrey Wright en 2006 ;
 Macbeth, un film britannique réalisé par Justin Kurzel en 2015 ;
 Macbeth, un film américain réalisé par Joel Coen en 2021.

Voir aussi :

Télévision 
 Macbeth est une pièce de théâtre filmée par Claude Barma (1959).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par George Schaefer (1960).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Paul Almond (1961).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Werner Schroeter (1971).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Philip Casson (1979).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Jack Gold (1983).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Michael Bogdanov (1998).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Gregory Doran (2001).
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Mark Brozel (2005)
 Macbeth est un téléfilm réalisé par Rupert Goold (2010).

Littérature 

Macbeth est un roman policier de Jo Nesbø (2018).

Bande dessinée 
 Macbeth, Anne Bellec Philippe Marcelé, Dargaud, coll. « Pilote », 1979.
 Macbeth, Daniel Casanave, 6 pieds sous terre, 2004.
 Macbeth, Roi d'Ecosse - tome 01 Le Livre des sorcières, dessin et couleurs de Guillaume Sorel, scénario de Thomas Day (Glénat), 2019.

Autres 
 Macbeth est un groupe de metal gothique italien.
 Robert Walker Macbeth (1848-1910) est un peintre, aquarelliste et graveur britannique.
 Macbeth est le nom d'une planète du système solaire Lylat dans l'univers Star Fox.
 Macbeth est une marque de vêtements créée par Tom DeLonge du groupe blink-182.
 MACBETH est un modèle mathématique pour la décision multi-critère, "Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique (MACBETH)" (littéralement, Mesurer l'Attractivité par une Technique d'Evaluation (Basée sur des) Catégorique).

Notes et références

Voir aussi